Марио Окампо има више значења:

 Марио Окампо, Девора (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марио Окампо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику